Ireneusz Jabłoński (ur. 27 lipca 1961 w Piławie Górnej) – polski ekonomista, były wiceprezydent miasta Łodzi, przedsiębiorca, były burmistrz Łowicza.

Życiorys

Wykształcenie 
Pochodzi z Łowicza. Studiował na Politechnice Łódzkiej, którą ukończył w 1988. Absolwent Podyplomowych Studiów Bankowości, prowadzonych pod auspicjami NBP w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta University of Wisconsin Milwaukee (USA).

Praca zawodowa 
W 1987 był zastępcą szefa zespołu ds. bazy hotelowej przy Międzynarodowych Targach Tekstyliów „Interfashion” w Łodzi, następnie dyrektorem zarządu spółki z o.o. „Cervus”, której głównym udziałowcem były Lasy Państwowe (1990–1991). Kierował działem sprzedaży i marketingu Domu Mody „Telimena” w Łodzi (1992). Założył firmę „Doradztwo Gospodarcze” (1992). Od marca do czerwca 1993 był pełnomocnikiem wojewody skierniewickiego d.s. restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od 1997 związany z branżą finansową i bankowością. Był m.in. prezesem PBG Leasing, PKO Leasing Kredyt Lease SA, wiceprezesem Banku Częstochowa i Banku Pocztowego, dyrektorem w BRE Banku. Od 2003 ekspert Centrum im. Adama Smitha, od 2004 członek Zarządu Centrum (do 18 grudnia 2014) i lider zespołu doradztwa strategicznego.

Kariera polityczna 
We wrześniu 1993 bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski z list Unii Polityki Realnej w okręgu skierniewickim (847 głosów). Wybrany 6 listopada 1993 na prezesa Oddziału Skierniewickiego Unii Polityki Realnej. W lutym 1994 założył Stowarzyszenie Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej „Resursa Obywatelska”. Po wyborach samorządowych w czerwcu 1994 wybrany został przez Radę Miasta na burmistrza Łowicza. 23 października 1997 na sesji Rady Miasta, ogłosił rezygnację ze stanowiska burmistrza Łowicza. Wycofał się również z kandydowania do parlamentu RP z listy skierniewickiej AWS w 1997.

Od 2015 był wiceprezydentem Łodzi do spraw restrukturyzacji i zarządzania majątkiem miasta. 29 marca 2017 media ujawniły, że Ireneusz Jabłoński miał być pracownikiem wywiadu PRL. Jego teczka osobowa znajdowała się do tego czasu w zbiorze zastrzeżonym Instytutu Pamięci Narodowej. W związku z ujawnionymi informacjami, podał się do dymisji i ustąpił ze stanowiska 7 kwietnia 2017. W 2018 kandydował bezskutecznie do Sejmiku Województwa Łódzkiego z listy komitetu Kukiz’15.

Przypisy

Bibliografia 
 Archiwum „Nowego Łowiczanina”, Kim jest Jabłoński, Ireneusz Jabłoński nowym burmistrzem Łowicza nr 15 z 15 lipca 1994
 Archiwum „Nowego Łowiczanina”, Burmistrz odchodzi nr 44 z 30 października 1997
 Paweł Brzózka, Nowy wiceprezydent Łodzi: Ireneusz, miły pan od restrukturyzacji, dzienniklodzki.pl, 8 marca 2015
 

Absolwenci Politechniki Łódzkiej
Ludzie urodzeni w Piławie Górnej
Ludzie związani z bankowością w Polsce
Ludzie związani z Łowiczem
Politycy Kukiz’15
Politycy Unii Polityki Realnej
Polscy burmistrzowie
Polscy przedsiębiorcy XX wieku
Urodzeni w 1961
Wiceprezydenci Łodzi